Schreckenstein steht für:

 den Ortsteil Střekov von Ústí nad Labem (Aussig a.d. Elbe) in Tschechien
 die dortige Burg Střekov über der Elbe, bekannt durch das Gemälde Überfahrt am Schreckenstein von Adrian Ludwig Richter
 die Sportbrüder Schreckenstein, einen früheren deutschen Fußballklub aus Aussig/Elbe
sowie
 Die 5 Schreckensteiner, einen Comic von Ferdinand Barlog aus den Jahren 1939–1940
 Burg Schreckenstein, eine Jugendbuchreihe des Autors Oliver Hassencamp aus den Jahren 1959–1988
 Burg Schreckenstein (Film), eine Verfilmung basierend auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe
 Burg Schreckenstein 2 – Küssen (nicht) verboten, die Fortsetzung
 Schreckenstein (Computerspiel), ein Spiel für Atari-8-Bit-Heimcomputer aus dem Jahr 1985
sowie
das Adelsgeschlecht Roth von Schreckenstein
 Friedrich Josef Anton von Schreckenstein (1753–1808), Freiherr und Heimatforscher in Immendingen auf seinem Schloss Immendingen
 Heinrich Karl von Schreckenstein (1756–1826), bayerischer Prälat und Regierungsbeamter
 Honorius Roth von Schreckenstein (1726–1785), Fürstabt im Fürststift Kempten (1760–1785)
 Karl Roth von Schreckenstein (1823–1894), Heraldiker und Historiker
 Ludwig Roth von Schreckenstein (1789–1858), königlich preußischer General der Kavallerie und Kriegsminister